Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Annan”:
 Pierwszy HMCS „Annan” – fregata typu River z okresu II wojny światowej. Przekazana USA i przemianowana na USS „Natchez”.
 Drugi HMCS „Annan” – fregata typu River. Zbudowana dla Royal Navy i przekazana Kanadzie w czasie II wojny światowej.

Bibliografia 
 

Annan